

Caratteristiche tecniche 
È un trequartista.

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito il 17 febbraio 2013 in un match di Campeonato Paulista Série A3 vinto 2-1 contro il , partita in cui ha siglato il gol vittoria all'87'.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 21 novembre 2017.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Grêmio: 2016

Competizioni internazionali

Grêmio: 2017

Note

Collegamenti esterni